Metsaääre peut désigner :
 Metsaääre, village estonien de la Commune de Kehtna ;
 Metsaääre, village estonien de la Commune de Leisi ;
 Metsaääre, village estonien de la Commune de Märjamaa ;
 Metsaääre, village estonien de la Commune de Surju.